Димитър (Мицо) Наков Станишев е български търговец и предприемач от Кукуш.

Биография 
Роден е в 1852 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя (днес Килкис, Гърция). Баща му Нако Станишев е известен български възрожденец, водач на борбите за църковна независимост; големият му брат Константин е един от първите академици на БАН, а по-малкият Милош е един от първите юристи в следосвобожденска България.

Димитър Станишев отива да следва в Русия, както брат си Константин, но след няколко години учение се връща в родния си град. Заема се успешно с предприемачество и търговия. Изгражда парна воденица. Търгува с произведените в нея брашна на пазарите в Солун и по други краища.

Жени се за Мария, наричана Рушка (от Марушка), дъщеря на Гоце Станишев (1816 – 1891) и Дона Тютюнджиева. Така чрез този брак се сродяват двата кукушки рода Станишеви – на Нако Ст. Станишев и на Станиша Хаджихристов, а също и рода Тютюджиеви. Става баща на известните впоследствие д-р Константин Станишев и професор Александър Станишев, на рано загиналия Милош Станишев, на Христо, Крум, Неша (по мъж Крапчева), Люба, Мита (и други) Станишеви.

При основаването на Революционния комитет в Кукуш от Гоце Делчев и Туше Делииванов през пролетта на 1895 г. Мицо Станишев и съдружникът му мелничар Тено Тодоров даряват значителни суми – по 40 лири.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Починали в Кукуш
Станишеви (кукушани 1)
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища